La ley del efecto, formulada por Edward Thorndike, es una ley sobre el comportamiento.

Thorndike, al igual que Ivan Pavlov, no era conductista y formuló la "ley del efecto" antes de que John Watson publicara el "Manifiesto conductista" en 1913. Sin embargo sus postulados influyeron fuertemente a la posterior corriente psicológica del conductismo.

Según esta ley, las respuestas que sean seguidas (contigüidad) de consecuencias reforzantes serán asociadas al estímulo y tendrán mayor probabilidad de ocurrencia cuando el estímulo vuelva a aparecer.

Por el contrario, si la respuesta al estímulo va seguida de una consecuencia aversiva, la asociación será más débil, con lo que la probabilidad de ocurrencia será menor.

Sin embargo tuvo que revisar esta teoría ya que en la práctica, la consecuencia aversiva, no cumplía el fin de debilitar la conexión entre estímulo y respuesta, sino que en alguna medida parecía tener consecuencias de placer en vez de manifestar la respuesta para tal fin. 

En esta ley se basan muchas de las teorías formuladas por B.F. Skinner, principalmente con las teorías del reforzamiento tanto positivo como negativo.

Psicología conductista